Барбиролли — итальянская фамилия. Известные носители:

 Барбиролли, Джон (1899-1970) — британский дирижёр и виолончелист итальянского происхождения.
 Барбиролли, Эвелин (1911-2008) — английская гобоистка.